Vilches (Xile), San Clemente, Xile
 Vilches, Andalusia, Espanya, Europa
 Vilches (Venezuela), Guàrico, Veneçuela